Ґудзик Василь (1927—2007) — український військовик, хорунжий УПА, командир сотні «Басейн» ТВ-24 «Маківка».
 Ґудзик Дмитро Васильович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ґудзик Клара Пилипівна (1930—2011) — інженер-електрик, кандидат технічних наук, доцент, журналіст, релігійний публіцист.
 Ґудзик Ірина Пилипівна (1940—2009) — доктор педагогічних наук.

Також 
 Ґудзик
 Ґудзяк